Gilou est un norm propre français qui peut faire référence à :

Prénom 
Gilou est un prénom, souvent le diminutif de Gilles.

Patronyme 
Gilou est un prénom masculin notamment porté par :
 Pierre Gilou (né en 1938), artiste peintre français ;
 Thomas Gilou (né en 1955), réalisateur français.

Pseudonyme 

 Gilou, surnom de Gilles Lecouty, accordéoniste du groupe Licence IV.

Lien externe 
 

Patronyme français